Funny Girl steht für:

 Funny Girl (Film), US-amerikanisches Filmmusical von William Wyler (1968)
 Funny Girl (Lied), oscarnominiertes Lied (1968)
 Funny Girl (Musical), Musical von Jule Styne und Isobell Lennart (1964)
 Funny Girl (Schiff), deutsches Seebäderschiff

Siehe auch:
 Funny Lady, US-amerikanischer Spielfilm (1975)